Kim Hong-seon peut désigner :

 Kim Hong-seon est un réalisateur et scénariste né en 1969 ;
 Kim Hong-seon, un réalisateur et scénariste né en 1976.